Lucas Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Lucas Rodríguez (Fußballspieler, 1981) (* 1981), argentinischer Blindenfußballspieler 
 Lucas Rodríguez (Fußballspieler, 1993) (* 1993), uruguayischer Fußballspieler
 Lucas Rodríguez (Fußballspieler, 1997) (* 1997), argentinischer Fußballspieler
 Lucas Rodríguez (Fußballspieler, 1999) (* 1999), uruguayischer Fußballspieler
 Lucas Rodríguez (Blindenfußballspieler) argentinischer Blindenfußballspieler